Борика може бити:

 Борика (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ
 Борика (Ихтиман), насељено место у општини Ихтиман, Софијска област, Бугарска
 Борика (Мадан), насељено место у опшзини Мадан, Смољанска област, Бугарска